Alfermann ist der Familienname folgender Personen:

 Dorothee Alfermann (* 1949), deutsche Sportwissenschaftlerin, Sportpsychologin und Hochschullehrerin
 Marianne Alfermann (1891–1954), deutsche Schauspielerin und Opernsängerin (Sopran)